«Солдаты» — российский комедийный телесериал. Производители — телекомпания «РЕН ТВ» и продюсерский центр «Леан-М». Премьера состоялась на телеканале «REN TV» 23 августа 2004 года.

Сезоны сериала «Солдаты»

Сюжет 
Действие происходит в вымышленной воинской части №3030, в городе у этой части, в квартирах персонажей. Показан быт и отношения солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и их ближайшего окружения.

Всё начинается с того, как городской мажор Мишка Медведев (Александр Лымарев) и простой паренёк из деревни Кузьма Соколов (Иван Моховиков) попадают в армию, каждый по своей причине. Сначала ребятам приходится туго: их бьют и обижают «старики», особенно Медведева. Но они быстро адаптировались: Соколов нашёл себе друга — прапорщика Шматко (позже самого известного героя в сериале), а у Медведева начинается роман с медсестрой Ириной Пылеевой. Но оказывается, что не только Медведев влюблён в медсестру, а ещё и заместитель командира части по воспитательной работе майор Колобков. Во 2 сезоне Медведев и Колобков «воюют» друг с другом, Колобков даже пытается убить Медведева. Но любовь побеждает. Кроме того, Медведев комиссован по ранению (после стычки с беглыми «зэчками») на полгода раньше срока. Но остаются ещё два главных героя — Соколов и Шматко с разными, но иногда пересекающимися историями.

Символ сериала — прапорщик Шматко — ушёл в 12 сезоне проекта, но вернулся в «Солдатах-15».

В 2010 году после завершения показа 16 сезона было объявлено о завершении проекта, однако после смерти продюсера Олега Осипова, в 2013 году было объявлено о съёмках 17 сезона.

В 17 сезоне воинская часть полковника Староконя находится под угрозой расформирования. Его давние недруги, полковник Японцев и отставник Колобков, хотят построить на её месте элитный посёлок. Но для осуществления их коварных планов не хватает самой малости: надо доказать начальству, что Староконь – плохой командир, а его подчинённые не могут справиться с выполнением самых простых приказов…

На момент окончания семнадцатого сезона в проекте из первоначальных героев остались лишь старший лейтенант Соколов (Иван Моховиков), старший прапорщик Шматко (Алексей Маклаков), старший прапорщик Данилюк (Анатолий Кощеев) и Виктор Колобков (Роман Мадянов). Также Иван Моховиков и Анатолий Кощеев стали двумя актерами, кто снялся во всех сезонах сериала. 

В сериале использованы музыкальные работы групп «Юта» и «Конец фильма».

Создание телесериала 

До 2009 года съёмки сериала проводились в настоящей воинской части, находящейся в посёлке Нахабино под Москвой. Расположение воинской части — 6-й учебный центр инженерных войск (в/ч 45816), с 2014 года там дислоцируется Международный противоминный центр.

В 2010 году на «РЕН ТВ» начался показ 16 сезона, однако показ был прерван на 83-й серии, что было связано с решением председателя Экспертного совета «Национальной Медиа Группы» (главного акционера «РЕН ТВ») Александра Роднянского закрыть сериал. При этом показ анонса 84 серии в конце 83-й был назван пресс-службой «РЕН ТВ» технологическим сбоем, решение канала об остановке показа вызвало у продюсера Олега Осипова недоумение. Заключительные 7 серий 16-го сезона были показаны с 8 по 17 июня 2010 года только на канале НТК (Казахстан). В ответ на просьбы зрителей возобновить показ в конце 2010 года «РЕН ТВ» начал повторять в прайм-тайм первые сезоны сериала, окончание впоследствии было показано в декабре 2011 года в ночное время. Затем полностью 16 сезон был показан в 2014 году на канале «Перец».

В августе 2011 года, вопреки заявлениям создателей о том, что 16 сезон станет последним, появилась информация о съёмках 17 сезона сериала «Солдаты», режиссёром которого стал Владимир Тумаев. Премьера сериала была запланирована на 2012 год, но по неизвестным причинам была отменена. В итоге первая серия сериала вышла 29 апреля 2013 года на украинском телеканале 2+2 под названием «Солдаты. Снова в строю». 17 сезон должен был также выйти на «РЕН ТВ», согласно заставке перед началом каждой серии, однако премьера была отложена на неопределённый срок. В конце 2013 года «СТС Медиа» выкупила все сезоны сериала, и премьера 17 сезона состоялась 18 августа 2014 года на телеканале «Перец». Согласно начальным титрам каждой серии, 17 сезон сериала посвящён умершему продюсеру прошлых сезонов Олегу Осипову.

В сериале использованы музыкальные работы групп «Юта» («Та самая девчонка», «Жили-были», «Имя»), «Конец фильма» («Юность в сапогах», «Тема любви», «Прапорщик-блюз», «Не завидуй», «Дембельская», «Песня духов», «Хорошо», «Ночь одиночества», «Пуэрториканец»), «Леприконсы» («Солдаты»), Джанго («Папаган») и других артистов.

Критика 
Несмотря на определённую популярность, сериал подвергался критике. Так, служившие в армии отмечали отдалённость показанного от реального положения дел. Например, дедовщина показана в сильно смягчённом виде во всех частях, кроме первого, четырнадцатого сезонов (с 17 по 32 серии), а также нескольких серий в других сезонах. В отдельных случаях показано разностороннее отношение к службе по контракту (в 5-й серии 4-й части есть сюжет, где отрицательными персонажами являются трое солдат-контрактников, в 15 и 16 сезонах присутствуют эпизоды, которые показывают переход к профессиональной армии). Также, отчасти в связи с предыдущим, говорится о том, что сериал создан с целью пропаганды службы в армии. С другой стороны, в 2006 году сериал критиковал министр обороны РФ Сергей Иванов. В частности, в одном из интервью он сказал:
… говорить о том, что в сериале показана реальная жизнь воинской части, я бы поостерёгся. Сериал всё-таки комедийный, и, насколько я понимаю, его создатели не ставили перед собой задачу объективно и беспристрастно отобразить армейскую действительность.

На это режиссёр Сергей Арланов ответил:
 Все, кто видел рабочий материал нашего фильма, отмечают, что армия у нас получилась добрая. Если в новостях мы слышим, что в армии стреляются, вешаются, то наш максимум — это подзатыльник в кадре. Это некий ретровзгляд на армию. Мои родители помнят такую армию. Это не армия-тюрьма, а школа для воспитания мужчин. У нас чуть-чуть не реальная жизнь в сериале, у нас сказка с примесью романтики. Мы сознательно отказываемся от вещей, высмеивающих армию, от характеристик, которые бы принижали военных. Основная задача, которая стояла перед артистами, сделать своих персонажей максимально обаятельными. Некоторые даже шутят, что мы снимаем кино по заказу министерства обороны.

Запрет на территории Украины 

5 февраля 2015 года Госкино Украины на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов запретило 20 фильмов и сериалов производства Российской Федерации, среди которых и 13, 14, 15, 17 сезоны сериала «Солдаты». Просмотр фильмов состоялся по просьбе ТРК «Студия 1+1», которая обратилась в Госкино, чтобы та предоставила экспертную оценку перечня сериалов и фильмов российского производства с целью поддержания собственной инициативы по отказу от показа фильмов и сериалов о российских военных, полиции и тому подобного.

В фильме снимались

Генералы, офицеры и прапорщики

Контрактники

Медицинские работники

Солдаты и сержанты срочной службы

ДМБ 2004

ДМБ 2005

ДМБ 2006

ДМБ 2007

ДМБ 2008 — весна

ДМБ 2008 — осень

ДМБ 2009 — весна

ДМБ 2010 — осень

ДМБ 2011 — осень

ДМБ 2012 — весна

Родители, дети, девушки/жёны, родственники, друзья, знакомые основных персонажей

Связанные фильмы (Спин-офф) 

Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год — сериал рассказывает о новогодней истории в части накануне Нового года.

О том, какая суета начинается в воинской части накануне Нового года, о прапорщике лихорадочно раздающим долги, и о том, как с помощью видеокамеры старослужащие могут организовать себе праздничный стол. А также о том, почему старшим офицерам не следует уничтожать непрочитанные факсы с телевидения. О том, как с помощью шаманских заклинаний обрушить снег на нужную воинскую часть. О не разделённой сержантской любви к одной самовлюблённой телеведущей, и о том, почему офицерский состав встречает Новый год с тушёнкой, а солдаты с красной икрой.
 В ролях
 Борис Щербаков — полковник Павел Терентьевич Бородин
 Роман Мадянов — подполковник Виктор Романович Колобков
 Ольга Фадеева — сержант медицинской службы Ирина Дмитриевна Пылеева
 Алексей Ошурков — капитан Николай Николаевич Зубов
 Алексей Маклаков — старший прапорщик Олег Николаевич Шматко
 Анатолий Кощеев — прапорщик Анатолий Данилович Данилюк
 Александр Лымарев — рядовой Михаил Петрович Медведев
 Александр Пальчиков — рядовой Пётр Кабанов
 Амаду Мамадаков — рядовой Иван Вакутагин
 Антон Эльдаров — рядовой Георгий Константинович Гунько
 Виталий Абдулов — старший сержант Евсеев
 Юрий Сафаров — сержант Фомин
 Павел Кассинский — сержант Константин Рылеев
 Нодар Джанелидзе — младший сержант Звягин, писарь
 Ольга Юрасова — Маша Струк
 Татьяна Кузнецова — Анжела Олеговна Струк
 Елена Цагина — жена полковника Бородина
 Виктория Айзентир — Яна Ларисова
 Иван Усачёв — продюсер

 2004 — Солдаты. День защитника Отечества (были включены в «Солдаты 2», как 17-18 серии)
 2006 — Солдаты. Наизнанку (5 серий) — документальный

Прапорщик, «Ё-моё» — российский телесериал, снятый в 2007 году, спин-офф сериала «Солдаты». В 2009 году при показе на РЕН ТВ был включён в «Солдаты-11» как 13-28 серии.
 Сюжет
Центральный персонаж — старший прапорщик Шматко — вместе с тёщей Анжелой Олеговной и детьми приезжает в Одессу. Его жена Маша ударилась в религию, попала в секту и уехала в Одессу. Шматко предстоит разыскать беглянку.
 В ролях
 Алексей Маклаков — Олег Николаевич Шматко
 Анна Большова — Анна Владимировна Прохорова
 Владимир Толоконников — Евгений Петрович Шматко
 Ольга Юрасова — Мария Александровна Шматко
 Татьяна Кузнецова — Анжела Олеговна Струк
 Татьяна Кравченко — Роза Львовна (тётя Роза)
 Виктор Логинов — Вовчик
 Илья Рутберг — Наум Иосифович Горуля
 Сергей Таланов — прапорщик Фёдор Николаевич Ховенко
 Павел Серёгин — Петя, сын Анны
 Екатерина Аманова — Саша, дочь Анны
 Максим Каптель — Жорик, сын Олега Шматко
 Иван Агапов — Анатолий Прохоров, муж Анны
 Виталий Альшанский — учитель
 Илья Белокобыльский — рядовой Андрей Скрипка
 Павел Галич — Игорь Михайлович Лавров
 Максим Мальцев — Антон Ефимович Папазогло
 Василий Шевелилкин — Родион Витальевич Щур
 Владимир Комаров — Коля
 Алексей Агопьян — Миша

Колобков. Настоящий полковник! — российский телесериал, снятый в 2007 году, спин-офф сериала «Солдаты».
 Сюжет
В центре событий — уволенный в запас герой телесериала «Солдаты» полковник Колобков (Роман Мадянов), занимающийся на «гражданке» риэлтерским бизнесом. На личном фронте полковника разгораются настоящие страсти. После увольнения из армии он живёт со своей гражданской женой Валентиной Покрошинской (Анна Ардова).

Из тюрьмы возвращается его бывшая жена Вика (Наталья Гудкова), в совместной жизни с которой были и любовь, и предательство. Вика полна решимости отомстить бывшему супругу. Любовь Вики вновь входит в жизнь Колобкова, разрушая его отношения с Валентиной, которая ждёт ребёнка.
 В ролях
 Роман Мадянов — Виктор Романович Колобков
 Анна Ардова — Валентина Юрьевна Покрошинская
 Наталья Гудкова — Виктория Александровна Ковалёва (в бывшем замужестве Колобкова)
 Алексей Никулин — младший сержант Константин Николаевич Покрошинский
 Александр Клюквин — Борис Фёдорович
 Роман Богданов — капитан Степан Валентинович Приходько
 Александр Яцко — Николай Покрошинский, бывший муж Валентины, отец Константина
 Жанна Эппле — Настя
 Андрей Бутин — Нефёдов
 Юрий Черкасов — Шульгин
 Ольга Хохлова — Зоя

Солдаты. Новый год, твою дивизию! — российский телесериал который состоит из 2 серий. Спин-офф телесериала «Солдаты».
Этой необычайная история начинается в части. Всех будет сигнал боевой тревоги, по которому солдаты и офицеры мгновенно просыпаются и отправляются на спасение Родины. Но никто не знает, куда именно. Стоит отметить, что всё это происходит в новогоднюю ночь. И вот по заснеженному лесу в кромешной темноте среди вековых елей наши герои едут на спецзадание... на узкой колее виден только лишь свет фар... Спустя некоторое время они прибывают затерянным в лесу бункеру... Что же за спецзадание может быть в новогоднюю ночь, недоумевают они? Помимо всего прочего оказывается, что впопыхах забыли прапорщика Данилыча, рядового Погосяна и медсестру Дашу. А эти трое, решив догнать уехавших, пытаются добраться до места сами и теряются в ночном лесу... Чем же закончится это приключение, ведь до Нового года остаётся всего мало времени?
 В ролях
 Борис Щербаков — генерал-майор Павел Терентьевич Бородин
 Роман Мадянов — полковник Виктор Романович Колобков
 Алексей Ошурков — подполковник Николай Николаевич Зубов
 Вячеслав Гришечкин — подполковник Александр Степанович Староконь
 Анатолий Кот — подполковник Анатолий Евгеньевич Шкалин
 Роман Богданов — майор Степан Валентинович Приходько
 Оскар Кучера — капитан Александр Сергеевич Куренков
 Игнатий Акрачков — капитан Валерий Геннадьевич Смальков
 Василий Седых — капитан Алексей Иванович Цыплаков
 Михаил Скачков — лейтенант Сергей Викторович Макеев
 Егор Николаев — лейтенант Пётр Алексеевич Кулешов
 Анатолий Кощеев — старший прапорщик Анатолий Данилович Данилюк
 Светлана Пермякова — старший прапорщик Жанна Семёновна Топалова
 Иван Моховиков — прапорщик Кузьма Иванович Соколов
 Виталий Абдулов — старший сержант Евсеев
 Антон Эльдаров — старший сержант Георгий Константинович Гунько
 Юрий Сафаров — сержант Фомин
 Павел Галич — сержант Игорь Михайлович Лавров
 Антон Белый — сержант Сергей Николаевич Суслопаров
 Алексей Никулин — младший сержант Константин Николаевич Покрошинский
 Александр Пальчиков — ефрейтор Пётр Кабанов
 Максим Мальцев — ефрейтор Антон Ефимович Папазогло
 Василий Шевелилкин — ефрейтор Родион Витальевич Щур
 Василий Герасимов — ефрейтор Константин Тонышев
 Павел Мисаилов — рядовой Сухачёв
 Амаду Мамадаков — рядовой Иван Вакутагин
 Тимур Казнов — рядовой Станислав Ярошенко
 Денис Бузин — рядовой Юрий Бутонов
 Игорь Гаспарян — рядовой Сократ Ованесович Погосян
 Павел Абраменков — рядовой Пётр Алексеевич Паршин
 Руслан Сасин — Вадим Анатольевич Цлав
 Софья Ануфриева — Варвара Тимофеевна Соколова
 Ольга Фадеева — Ирина Дмитриевна Медведева
 Наталья Гудкова — Виктория Александровна Колобкова
 Юлия Борилова — Марина Ивановна Зотова
 Анна Ардова — Валентина Юрьевна Покрошинская
 Ольга Зиньковская — Наталья Петровна Куренкова
 Юлия Жигалина — Дарья Сергеевна Кобякова
 Мария Аронова — Эвелина Георгиевна Смалькова
 Марина Зайцева — Вера Анатольевна Зубова
 Вокал
 Софья Ануфриева, Иван Моховиков — Женское счастье
 Денис Бузин, Василий Герасимов, Алексей Никулин, Антон Белый, Тимур Казнов, Оскар Кучера — Смуглянка
 Виталий Абдулов, Юрий Сафаров, Павел Мисаилов — Три белых коня
 Игнатий Акрачков — Очи чёрные
 Александр Пальчиков, Антон Эльдаров, Павел Галич — Боже, какой пустяк
 Амаду Мамадаков — Мурка
 Светлана Пермякова, Василий Седых — Помоги мне
 Максим Мальцев, Руслан Сасин, Денис Бузин — Песня про зайцев
 Денис Бузин, Василий Герасимов, Алексей Никулин, Антон Белый, Тимур Казнов — Потому что нельзя быть красивой такой
 Роман Мадянов — Если б я был султан
 Анатолий Кот — Мгновения
 Роман Богданов, Юлия Борилова — Ты ж мене пидманула
 Борис Щербаков, Алексей Ошурков, Вячеслав Гришечкин — Есть только миг
 Поют все — Последний час декабря

«Бородин. Возвращение генерала» — сериал о приключениях генерала-майора Бородина. Премьера состоялась 15 мая 2008 года на «Новом канале».
 В ролях
 Борис Щербаков — Павел Терентьевич Бородин, генерал-майор
 Сергей Сосновский — Фёдор Игнатьевич Тихомиров
 Сергей Селин — Виктор Степовой, зять Бородина
 Ольга Больбух — Людмила Халиловна Шалобода, продавец
 Елена Валюшкина — Татьяна Терентьевна Степовая, сестра Бородина, адвокат
 Егор Баринов — Максим Фролов
 Владимир Фоков — Валерий Гулько, майор
 Геннадий Матвеев — Игорь Борисович Белов, следователь
 Борис Шевченко — Никита Щеглов, «Щегол», бандит, лесник
 Андрей Бронников — Ероха, бандит

Смальков. Двойной шантаж — украинский телесериал, снятый в 2007 году, спин-офф сериала «Солдаты». Главный герой — капитан Валерий Геннадьевич Смальков, который перешёл на службу в МЧС. 
 В ролях
 Игнатий Акрачков — Валерий Геннадьевич Смальков, капитан МЧС
 Мария Аронова — Эвелина Георгиевна Смалькова
 Амаду Мамадаков — Иван Вакутагин
 Дмитрий Ермилов — Сергей Иванович Ходоков
 Сергей Габриэлян — Мосин
 Максим Евенко — Валик, сын Смальковых
 Людмила Свитова — Алёна
 Михаил Присмотров-Белов — Иващенко
 Дарья Грачёва — Люсьен
 Алексей Секирин — Кирилл
 Евгения Пресникова — баба Надя

 2008 — Солдаты. Дембельский альбом (72 серии) — ремикс первых 14-ти сезонов.

Также можно считать спин-оффом:
 2010 — «Скифская невеста» (16-30 серии «Солдаты. Дембель неизбежен»). Сюжетная линия про «Скифскую невесту» резко отличается от сюжета основного сериала.
 Изначально задумывавшийся как отдельный спин-офф из 8 серий «Прапорщик-2» (условное название) после ряда смены концепций был включен в «Солдаты. Новый призыв» (1-5 серии).
 Сериал «Морская душа», задумывавшийся как совершенно отдельный проект, в рекламных целях был слегка подвязан к сериалу «Солдаты» путём включения в него персонажа кока Вакутагина (в первой серии также было несколько флешбэков из сериала «Солдаты»). Впоследствии линия Вакутагина и Галины из «Морской души» была продолжена в спин-оффе «Смальков. Двойной шантаж».
 Фактически спин-оффом, посвящённым 8 марта, является 3 серия 6 сезона сериала, поскольку её премьера состоялась 8 марта 2006 года.

Фильмы 
 Солдаты. Бонус
 2005 — Солдаты + Мисс Вселенная (фильм с другого ракурса),

 2006 — Солдаты-2006 (новогоднее шоу (Украина),
 2006 — Солдаты: Рулят (лучшие моменты 1 сезона),
 2009 — Киноистории: Солдаты

Пародии 
 В 6 выпуске телепередачи «Большая разница» была показана пародия на шоу «Интуиция», если бы его участником был прапорщик Шматко.
 В 20 выпуске «Большой разницы» была показана пародия на этот телесериал, если бы его действие происходило во времена Римской империи.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сериала на сайте производителя продюсерского центра Леан-М
 Здесь снимали сериал «Солдаты 1-16». WikiMapia
 ЮТА рассказывает о Новом сезоне сериала Солдаты

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2004 году
Телесериалы России, завершённые в 2014 году
Телесериалы России на военную тематику
Комедийные телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Телесериалы телеканала РЕН ТВ
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в России
Неуставные взаимоотношения в культуре и искусстве